Een dorp in de Drentse gemeente Noordenveld, zie Langelo (Drenthe)
Een buurtschap in de Overijsselse gemeente Haaksbergen, zie Langelo (Overijssel)